Векер () — еврейское слово «будильник».
 «» (1896) — еврейская социалистическая газета в г. Яссы, Румыния.
 «Векер» (1906) — еврейская социалистическая газета в Вильне, Российская империя.

Примечания